Carlos Cano puede referirse a:

 Carlos Cano y Núñez (1846-1922), escritor español.
 Carlos Cano (1946-2000), cantautor y poeta español.
 Carlos Cano de la Fuente (1955), primer actor peruano de teatro, cine y televisión.
 Carlos Cano Jiménez, profesor de fotografía, mexicano.